Абил — фамилия.

Известные носители 
 Абил, Иолу Джонсон (род. 1942) — политический и государственный деятель Вануату.
 Абил, Конысбай Искендирулы (1954—2022) — народный поэт Казахстана.